Marples kan som auktorsförkortning betyda:

 Brian J. Marples
 Brian John Marples

Robotskapade auktorsförkortningar